Dolgen steht für:
 Dolgen (Feldberger Seenlandschaft), ein Ortsteil der Gemeinde Feldberger Seenlandschaft im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte in Mecklenburg-Vorpommern
 Dolgen (Millienhagen-Oebelitz), ein Ortsteil der Gemeinde Millienhagen-Oebelitz im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Dolgen (Sehnde), ein Ortsteil der Stadt Sehnde in der Region Hannover in Niedersachsen 
 Dolgen (Uckerland), ein Gemeindeteil der Gemeinde Uckerland im Landkreis Uckermark in Brandenburg
 Dolgen am See, eine Gemeinde im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern
 Dolgen (Dramburg), deutscher Name des Dorfs Dołgie (Drawsko Pomorskie) in der polnischen Woiwodschaft Westpommern
 Dolgen (Neustettin), deutscher Name des Dorfs Dołgie (Biały Bór), Ortsteil von Biały Bór in der Woiwodschaft Westpommern
 Dolgen in der Neumark, deutscher Name des Dorfs Długie (Strzelce Krajeńskie) in der polnischen Woiwodschaft Lebus

Siehe auch
 Dollgen, Ortsteil der Gemeinde Märkische Heide, Landkreis Dahme-Spreewald, Brandenburg
 Dolgensee